Silbernes Zeitalter oder Silver Age (englisch) steht für:
 Silbernes Zeitalter (Comics), Wiederaufleben der US-Superhelden (1950er–1970er)
 Silbernes Zeitalter (russische Literatur), fruchtbare Periode der Dichtkunst (1900–1920)
 Geschichtsperiode der Weimarer Klassik (19. Jahrhundert), siehe Weimar #„Silbernes Zeitalter“
 silberne Latinität (römische Kaiserzeit), siehe Lateinische Literatur #Silberne Latinität
 Weltzeitalter der antiken Mythologie (gemäß Hesiod), siehe Weltalter der Antike #Silbernes Zeitalter

Siehe auch:
 silberne Operettenära (Wiener Operette 1900–1920)
 Bronzenes Zeitalter (Begriffsklärung)
 Goldenes Zeitalter (Begriffsklärung)